Ingolf, greve av Rosenborg (Ingolf Christian Frederik Knud Harald Gorm Gustav Viggo Valdemar Aage, fram till att han gifte sig känd som Prins Ingolf av Danmark), född den 17 februari 1940 på Sorgenfri slott, är en dansk greve och före detta arvprins av Danmark. Han är son till prins Knud av Danmark och hans kusin, prinsessan Caroline-Mathilde av Danmark, sonson till Kristian X av Danmark och kusin till drottning Margrethe II av Danmark. Då Ingolf gifte sig borgerligt 1968, förlorade han arvsrätten och fick istället titeln greve av Rosenborg. Han uppbär ett årligt apanage, som 2019 omfattade 1,8 miljoner danska kronor.

Biografi

Prins Ingolf föddes den 17 februari 1940 på sina föräldrars residens, Sorgenfri slott, beläget vid den lilla floden Mølleåen i Kongens Lyngby norr om Köpenhamn på ön Själland i Danmark. Han fick namnen Ingolf Christian Frederik Knud Harald Gorm Gustav Viggo Valdemar Aage. Prins Ingolf växte upp med sina syskon på slottet på Sorgenfri norr om Köpenhamn, som Danmarks arvprins, efter sin far Knud , när den danska tronföljden bara tillät manliga ättlingar att bära kronan och prins Knuds storebror Fredrik IX av Danmark bara hade döttrar. Men efter ändringen i tronföljdslagen 1953, infördes kvinnlig tronföljd, varvid Fredrik IX:s dotter blev arvsberättigad till tronen, och Ingolfs sannolikhet att bli kung avsevärt minskade.

Familj
Prins Ingolf gifte sig den 13 januari 1968 i Lyngby Kyrka  (Lyngby-Taarbæk Kommun) med den borgerligt födda Inge Terney (1938-1996). I samband med äktenskapet miste han sin arvsrätt till den danska tronen och frånsade sig sin titel som Prins av Danmark med därtill hörande titel av Kunglig höghet. Han blev i stället tilldelad adelstiteln greve av Rosenborg med därtill hörande predikat Excellens.

Grevinnan Inge avled 1996 och Ingolf gifte sig på nytt den 7 mars 1998 med advokaten Sussie Hjorhøy Pedersen (född 20 februari 1950).

Anfäder

Utmärkelser 
   Riddare av Elefantorden (1961)

Källor

Referenser

Externa länkar

Danska prinsar
Huset Glücksburg
Män
Födda 1940
Mottagare av Elefantorden
Danska grevar
Personer i Danmark under 1900-talet
Personer i Danmark under 2000-talet
Levande personer